Lorimer est un patronyme porté notamment par :
 George Horace Lorimer (1867-1937), journaliste et écrivain américain ;
 Giulia Daneo Lorimer (1932-2021), musicienne italienne ;
 John Henry Lorimer (1856-1936), peintre écossais ;
 Louise Lorimer (1898-1995), actrice américaine ;
 Peter Lorimer (1946-2021), footballeur écossais ;
 William Lorimer (1861-1934), homme politique américain.

Il est également un prénom porté par:
 Lorimer Denis (1904-1957), anthropologue haïtien.